Walter Donaldson (1893–1947) – amerykański piosenkarz
 Walter Donaldson (1907–1983) – szkocki snookerzysta